BC Duinwijck, badmintonvereniging uit Haarlem
 Duinwijk, een wijk in Haarlem
 Duinwijck (Vlieland), een buurt op Vlieland
 Zee- en Duinwijk, een wijk in Velsen